«Звёздный крейсер „Галактика“» (, ) — американский телевизионный фильм, пилотный эпизод телесериала «Звёздный крейсер „Галактика“», созданного в 1978 году Гленом Ларсоном. Телепремьера фильма состоялась на телеканале ABC. Премьерный показ в кинотеатрах прошёл в Канаде, Австралии и нескольких странах Европы и Латинской Америки до телевизионной премьеры в США. Кассовые сборы составили более 20 млн долларов.

Сюжет 

Двенадцать колоний, расположенных на двенадцати планетах ведут тысячелетнюю войну против роботоподобной расы сайлонов, стремящихся истребить человечество.

Неожиданно сайлоны передают правительству колоний, пользуясь посредничеством графа Балтара, предложение о перемирии. Только коммандер звёздного крейсера «Галактика» Адама подозревает, что сайлоны приготовили ловушку, и сообщает о своих подозрениях президенту Адару, но тот не сомневается в словах Балтара.

Адама организует специальный патруль, состоящий из лучших пилотов: его сына капитана Аполло и его друга лейтенанта Старбака. Младшему сыну Адама Заку удается уговорить взять его вместе с ними. Патруль обнаруживает, что армада сайлонов ждёт в засаде. Чтобы предупредить флот, вайперам приходится сражаться с сайлонами, и истребитель Зака оказывается уничтожен врагом.

Во время атаки сайлонов только «Галактике» удаётся отразить нападения, когда как крейсер «Атланта» с президентом на борту и несколько других кораблей гибнут в бою.

«Галактика» возвращается к своей родной планете Каприке и обнаруживает её в руинах. Флот сайлонов атаковал все двенадцать колоний. «Галактика» берёт на борт выживших и приказывает всем гражданским судам следовать за ней. Выжившие надеются найти легендарную тринадцатую колонию, расположенную на планете Земля, координаты которой были давно утеряны. Её местоположение известно только последнему лорду Кобола, планеты-колыбели человечества, которую люди покинули тысячи лет назад, чтобы устремиться к звёздам. В поисках Земли Адаме помогают его старший помощник полковник Тай, командир синего эскадрона Аполло, лейтенант Старбак и лейтенант Бумер.

Несмотря на помощь, которую граф Балтар оказал сайлонам, они собираются казнить его. В телевизионной версии он в последний момент избегает казни, помогая сайлонам в поисках человеческого флота, в киноверсии вождь сайлонов приказывает центуриону убить Балтара и тот погибает.

Звёздный крейсер «Галактика»
Фантастические фильмы 1978 года
Научно-фантастические фильмы США
Фильмы, снятые по мотивам телесериалов
Научно-фантастические фильмы 1970-х годов
Фильмы Ричарда Колла